Nom de diversos prínceps otomans:
 Kasim, fill d'Orhan, mort el 1347
 Kasim, fill de Mehmet I, mort el 1406 amb menys de 2 anys
 Kasim Çelebi
 Kasim, net de Baiazet II
 Kasim, fill d'Ahmet I
Geografia:
 al-Kasim, districte del Nedjd
Khans:
 Kasim Khan, kan dels kazakhs
 Kasim Khan, kan de Kassímov (fundador de l'estat al qual va donar nom)
 Kasim I (o Qasim I), kan d'Astracan
 Kasim II (o Qasim II), kan d'Astracan
Onomàstica:
 Kasim ibn Asbagh, historiador andalusí
 Kasim ibn Isa, general i poeta 
 Abdul Karim Kassem, Abd al-Karim Kasim, Abdul Karim Qassem, Abd al-Karim Qasim, variants del nom d'un dictador iraquià (1958-1963)
 Ewliya Kasim Paixà, beglerbegi de Rumèlia
 Güzeldje Kasim Paixà, visir otomà
Geografia:
 Kasímov o Qasim, ciutat russa a l'oblast de Riazan